Тайн:

 Тайн — река в Англии.
 Тайн — город в штате Вайоминг (США).

Персоналии 
 Тайн, Томас Джозеф (род. 1975) — американский киноактер.
 Тайн, Ульрих (1930—1995) — немецкий актёр, театральный и кинорежиссёр.